Die 1. divisjon 2004 war die insgesamt 42. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die 14. unter dem Namen 1. divisjon. Die Saison begann am 12. April und endete am 31. Oktober 2004.

Meister Start Kristiansand und der Zweite Aalesunds FK stiegen direkt in die Tippeligaen auf. Der Drittplatzierte Kongsvinger IL hatte noch die Chance in der Relegation gegen den Drittletzten der Tippeligaen.

Die letzten vier Mannschaften Raufoss IL, FK Haugesund, Vard Haugesund und Tromsdalen UIL stiegen in die 2. divisjon ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Relegation 

|}
Die Spiele fanden am 6. und 13. November 2004 statt. Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Statistik auf wettpoint.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2004
2004